Laurel steht für:
 Laurel (Münze), englische Goldmünze
 Laurel (Vorname), männlicher Vorname
 (2865) Laurel, Asteroid des Hauptgürtels
 Laurel Award, US-amerikanischer Filmpreis
 Laurel Motors Corporation, US-amerikanischer Automobilhersteller
 Laurel County, Verwaltungseinheit in Kentucky, Vereinigte Staaten
 Laurel Island, Binneninsel in Georgia, Vereinigte Staaten

Laurel ist der Name folgender Orte in den

Philippinen:
 Laurel (Batangas), Stadtgemeinde auf Luzon

Vereinigten Staaten:
 Laurel (Delaware)
 Laurel (Florida)
 Laurel (Indiana)
 Laurel (Iowa)
 Laurel (Kalifornien)
 Laurel (Maryland)
 Laurel (Mississippi)
 Laurel (Montana)
 Laurel (Nebraska)
 Laurel (New York)
 Laurel (North Carolina)
 Laurel (Oregon)
 Laurel (Tennessee)
 Laurel (Virginia)
 Laurel (Washington)
 Laurel Township (Indiana)
 Laurel Township (Ohio)

Laurel ist der Familienname folgender Personen:
 Brenda Laurel (* 1950), US-amerikanische Informatikerin
 Ida K. Laurel (1899–1980), russische Sängerin und Schauspielerin
 José P. Laurel (1891–1959), philippinischer Staatspräsident
 Juan Tomás Ávila Laurel (* 1966), äquatorialguineischer Schriftsteller und Dichter
 Salvador Laurel (1928–2004), philippinischer Politiker
 Sotero Laurel (1918–2009), philippinischer Politiker
 Stan Laurel (eigentlich Arthur Stanley Jefferson; 1890–1965), britischer Komiker

Siehe auch:
 Big Laurel, Begriffsklärung
 Laurell, Begriffsklärung
 Laurel Springs, Begriffsklärung
 Mount Laurel, Township in New Jersey, Vereinigte Staaten